

Patronyme 

 Gédéon-Ubalde Huberdeau (1823-1887), prêtre séculier québécois en mémoire de qui fut nommée la municipalité d'Huberdeau, au Québec.
 Gustave Huberdeau (1874-1945), baryton français ;
 Jacques Pierre Maurice Huberdeau (1917-2016), général de brigade français ;
 Jonathan Huberdeau (1993-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Sébastien Huberdeau (1979-), acteur canadien.

Toponyme 
 Huberdeau, municipalité du Québec.